Bocainamyia är ett släkte av tvåvingar. Bocainamyia ingår i familjen ostflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ostflugor
Bocainamyia